Asterivora är ett släkte av fjärilar. Asterivora ingår i familjen gnidmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gnidmalar
Asterivora